Trolley steht für:
 Trolley, mit Rollen oder Rädern versehenes Transporthilfsmittel
 Kurzform für Trolleybus, siehe Oberleitungsbus
 US-amerikanische Bezeichnung für Straßenbahn

Siehe auch:
 Trolley-LKW
 Trolley-Problem
 Trolley-System
 Trolli